Кистнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кистнер, Фридрих (1797—1844) — немецкий музыкальный издатель.
 Кистнер, Дэвид (род. 1931) — американский колеоптеролог.
 Кистнер, Альсада (1929—2004) — его жена, американский социобиолог.